Paradanielssenia är ett släkte av kräftdjur. Paradanielssenia ingår i familjen Pseudotachidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Paradanielssenia